Pelt ist der Name von

 Pelt, Gemeinde in der belgischen Provinz Limburg , die am 1. Januar 2019 aus der Zusammenlegung von Neerpelt und Overpelt entstanden ist.

Pelt ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham van Pelt (1815–1895), niederländischer Genre- und Historienmaler, Zeichner und Lithograf
 Anton Friedrich Ludwig Pelt (1799–1861), deutscher evangelischer Theologe
 Jean-Baptiste Pelt (1863–1937), Bischof von Metz
 Jean-Marie Pelt (1933–2015), französischer Biologe, Botaniker, Pharmakologe, Ökologe und Autor
 Jeremy Pelt (* 1976), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Flügelhornist
 Robert Jan van Pelt (* 1955), niederländischer Architekturhistoriker
 Wouter van Pelt (* 1968), niederländischer Hockeyspieler

Siehe auch:

 Van Pelt